Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Anchorage:

  - Landing ship dock della classe Anchorage, varata nel 1968 e radiata nel 2004
  - Landing Platform Dock della classe San Antonio, varata nel 2011 e ancora in servizio